Otočje Galápagos
 Galápagos (pokrajina), ekvadorska pokrajina
 Galápagos (1955.), film
 Galápagos (roman), roman Kurta Vonneguta iz 1985.
 Galápagos (dokumentarna serija iz 2006.), britanska dokumentarna serija
 Galápagos (dokumentarna serija iz 200t.), britanska dokumentarna serija